Der Begriff Sicarius bezeichnet:

 Sicarius von Brantôme, Heiliger
 Sicarius (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Sechsäugigen Sandspinnen (Sicariidae)
 in der Antike einen Gewaltverbrecher, der einen einschneidigen Dolch oder auch ein kurzes Schwert thrakisch-illyrischen Ursprungs (sica) verwendete, siehe Sicarii (Straßenbanden) und davon abgeleitet Sicario, spanische Bezeichnung für einen Auftragskiller

Siehe auch:
 Sikarier, waren eine gegen die Römer und ihre Besatzung gerichtete jüdische Gruppe im 1. Jahrhundert in Israel.